Оби-Мехнат, или Оби-Мехнатский джамоат () — сельская община (джамоат) Раштского района Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Вахдат) до центра района (пгт Гарм) — 25 км. Население — 2304 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

Примечания

Литература 

 Реестр названий мест Таджикистана  : ГлРедТНЭ, 2013. — 332 с. — ISBN 978-99947-33-54-5

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана